Гы́да — село в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа России. Административный центр Гыданской сельской администрации.

География 
Расположено на севере Гыданского полуострова, в устье реки Гыда, в 380 км к северу от п. Тазовский. Основано в 1936 г. как центр Гыдоямского сельсовета, располагавшегося с 1932 г. в 50 км к западу, на фактории Юрибей. Название реки и села происходит от ненецкого ңэде’(н) — «прикрытие, место засады»; здесь охотники били дикого оленя, переправлявшегося на другой берег.

С 2014 года входит в пограничную зону РФ, которая в пределах ЯНАО установлена в полосе местности шириной 10 км от морского побережья.

История 
Первое подробное описание этой местности было сделано в 1730 г. отрядом М. Выходцева. В 1866 г. здесь побывала экспедиция Ф. Б. Шмидта, а в 1922 г. гидрографическая экспедиция Советского комитета Северного морского пути. В 1923 г. исследования были продолжены Б. Н. Городковым. В этот же год был образован Гыдоямский сельсовет.

В 1926 г. окрестности будущей Гыды посетили зверобои Новопортовского рыбозавода, охотившиеся на белуху. Они построили дома на мысе Чёрный в 50 км северо-западнее Гыды. Однако поселок вскоре сгорел.

В 1930 г. в устье р. Юрибей была основана фактория и метеорологическая станция Гыдоямо (на месте современного поселка Юрибей).

Наконец, в 1935 г. началось строительство поселка на месте современной Гыды, однако вплоть до 1976 г. он, по-прежнему, носил имя Гыдояма.

В 1937 г. здесь был организован первый оленеводческий колхоз «Красная заря», а в 1939 г. Гыданский рыбозавод. К 1941 г. в поселке было уже 20 домов, работали больница, школа и магазин.

С 10 августа 1944 г. по 4 июля 1946 г. Гыда была административным центром просуществовавшего всего два года Гыдоямского района в составе Ямало-Ненецкого национального округа.

В 1930—1940-е гг. Гыда была местом ссылки под юрисдикцией ГУЛАГа. В настоящее время удалось, по материалам центральных архивов, установить имена 259 бывших здесь спецпереселенцев: немцев, украинцев, румын, молдаван, евреев и русских. Из них 197 работали на рыбозаводе, 47 — на фактории Юрибей, ещё две женщины были домработницами у сотрудников НКВД и райисполкома. Многие были сосланы семьями.

Большинство из спецпереселенцев похоронены в поселке или его округе. В 2001 г. осуществлялось их перезахоронение. Лишь некоторым репрессированным удалось уехать на большую землю после 1969 г.

С 2004 до 2020 гг. село образовывало отдельное сельское поселение село Гыда, упразднённое в 2020 году в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

Население 

До 90 % жителей составляют ненцы.

Климат

Инфраструктура 
В поселке действует средняя общеобразовательная школа-интернат, детский сад, библиотека, клуб, лыжная база и больница.

Застройка одно-, двухэтажная.

Экономика 
Основу экономики, не считая сферу услуг, составляют оленеводство и рыболовство (Муксун, щекур, нельма, осетр, омуль). Производимые товары: мясо оленей и рыбы, оленьи шкуры. Почти все товары промышленного производства, включая топливо, ежегодно поставляются в Гыду в рамках Северного завоза.

Транспорт 
Имеется воздушное сообщение с районным центром.

Поселок соединен зимниками с населенными пунктами Юрибей (Гыданская губа), Антипаюта (Тазовская губа), Напалково (Обская губа) и Лескино (Енисейский залив, Красноярский край).

Морская пристань. В летнюю навигацию, с июля по сентябрь, налажена транспортная связь с Салехардом.

Примечания 

Населённые пункты Тазовского района
Муниципальные образования Тазовского района
Упразднённые сельские поселения Ямало-Ненецкого автономного округа
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году